Жемисти — название населённых пунктов в Казахстане:
 Жемисти (быв. Куйбышево) — село в Жетысайском районе Туркестанской области.
 Жемисти — село в Сарыагашском районе Туркестанской области.